Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Tarawa:

  – portaerei della classe Essex, varata nel 1945 e radiata nel 1960
  – Landing Helicopter Assault della classe Tarawa, varata nel 1976 e radiata nel 2009